Richard Talbot peut se référer à plusieurs personnes :

 Richard Talbot (1630-1691),  comte de Tyrconnell et duc de Tyrconnell dans la pairie jacobite, homme politique et officier militaire anglais ;
 Richard Talbot († 1449), archevêque de Dublin et administrateur ;
 Richard Talbot (v. 1306-1356),  Talbot, militaire et administrateur anglais.